Босендо́рф () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Саверн, кантон Буксвиллер. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Ошфельден (округ Страсбур-Кампань).

Площадь коммуны — 3,98 км², население — 375 человек (2006) с тенденцией к стабилизации: 378 человек (2013), плотность населения — 95,0 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 367 человек, в 2012 году — 367 человек, а в 2013-м — 378 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 257 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 209 были экономически активными, 48 — неактивными (показатель активности 81,3 %, в 1999 году — 74,0 %). Из 209 активных трудоспособных жителей работали 198 человек (108 мужчин и 90 женщин), 11 числились безработными (5 мужчин и 6 женщин). Среди 48 трудоспособных неактивных граждан 28 были учениками либо студентами, 11 — пенсионерами, а ещё 9 — были неактивны в силу других причин.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки